Il singolare del torneo di tennis Montreal Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Greer Stevens 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Greer Stevens (finale)
 Virginia Wade (primo turno)
 Assente

 Ann Kiyomura (quarti di finale)
 Laura duPont (quarti di finale)
 Assente
 Anne Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montreal Classic 1980